Der Arabische Nationenpokal 1964 war das zweite Fußballturnier des Arabischen Nationenpokals. Dieser Wettbewerb wurde in Kuwait vom 13. bis 20. November 1964 ausgetragen. Die Mannschaften spielten in einem Ligasystem gegeneinander und der Tabellenerste, der Irak, gewann das Turnier.

Gruppe 

|}

Weblinks 
Details in RSSSF
wildstat.com

1964
Fußballveranstaltung 1964
Fußball (Kuwait)
Sportveranstaltung in Kuwait (Stadt)